De gemeente Molenlanden kent 327 gemeentelijke monumenten; hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Molenlanden.

Arkel 
De plaats Arkel kent 14 gemeentelijke monumenten:

|}

Bleskensgraaf 

|}

Brandwijk 

|}

Giessenburg 
De plaats Giessenburg kent 36 gemeentelijke monumenten:

|}

Goudriaan 

|}

Groot-Ammers 

|}

Hoogblokland 
De plaats Hoogblokland kent 11 gemeentelijke monumenten:

|}

Hoornaar 
De plaats Hoornaar kent 11 gemeentelijke monumenten:

|}

Langerak 

|}

Molenaarsgraaf 

|}

Nieuw-Lekkerland 

|}

Nieuwpoort 
De plaats Nieuwpoort kent 74 gemeentelijke monumenten. Zie de lijst van gemeentelijke monumenten in Nieuwpoort.

Noordeloos 
De plaats Noordeloos kent 42 gemeentelijke monumenten:

|}

Ottoland 

|}

Oud-Alblas 

|}

Schelluinen 
De plaats Schelluinen kent 7 gemeentelijke monumenten:

|}

Wijngaarden 

|}

Referenties 

 
Molenlanden
Molenlanden